Harnden est le patronyme de plusieurs sportifs :
Arthur Harnden (1924-), athlète américain.
E. J. Harnden (1983-), curleur canadien.
Ken Harnden (1973-), athlète zimbabwéen.
Ryan Harnden (1985-), curleur canadien.